Franciaország
Saint-Aignan, település Ardennes megyében
Saint-Aignan, település Gironde megyében
Saint-Aignan, település Loir-et-Cher megyében
Saint-Aignan, település Morbihan megyében
Saint-Aignan, település Sarthe megyében
Saint-Aignan, település Tarn-et-Garonne megyében